Kvalspelet till Europamästerskapet i fotboll 2020 (grupp H) spelades från den 22 mars till den 17 november 2019, grupp H består av sex nationer, , , , ,  och .

Tabell

Matcher
Alla tider står i lokal tid.

Källor
 Uefa.com - Officiell webbplats för grupp H

Referenser

H